LSJ steht für:
 Liddell-Scott-Jones, ein altgriechisch-englisches Wörterbuch

LS-J steht für:
 , ISO-3166-2-Code des lesothischen Distrikts

Siehe auch:
 Lsjbot

Abkürzung